Charucki ist der Familienname folgender Personen:

 Henryk Charucki (* 1955), polnischer Radrennfahrer
 Paweł Charucki (* 1988), polnischer Straßenradrennfahrer